The Man Under the Bed – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Edison Manufacturing Company
The Man Under the Bed – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Reliance Film Company
The Man Under the Bed – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Vitagraph Company of America